Stanisław Grodziski (senior) (1889–1946) – adwokat
 Stanisław Grodziski (junior) (1929–2020) – historyk prawa
 Karolina Grodziska (ur. 1957) – historyk